П'єр Ларуш (,  16 листопада 1955, Ташро, Квебек) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1972 року в ГЮХЛК.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 8-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Гартфорд Вейлерс», «Монреаль Канадієнс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Герші Берс».

Загалом провів 876 матчів у НХЛ, включаючи 64 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1976, 1984.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1978, 1979.

Статистика

Посилання 
 
 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти АХЛ
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Квебек Ремпартс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»